Giuseppe Reffi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Reffi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Abgeordneter (1930–1943)
 Giuseppe Reffi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Abgeordneter (1962–1964)